Бретоннё () — франкоязычнoe имя собственное; распространено в виде топонимов:
 Монтиньи-ле-Бретоннё — город и коммуна во Франции, находится в регионе Иль-де-Франс.
 Виллер-Бретоннё — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Амьен, кантон Корби.